Springerspaniel of Springer spaniel kan verwijzen naar twee hondenrassen:
Welshe springerspaniël
Engelse springerspaniël